Biston comita är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1901. Biston comita ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
comita